Аеропорти що обслуговують Париж, Франція:
 Міжнародний аеропорт імені Шарля де Голля
 Аеропорт Орлі
 Аеропорт Бове-Тільє
 Аеропорт Шалон-Ватрі
 Аеропорт Париж-Ле-Бурже

Аеропорти у інших місцях з назвою Париж:
 Муніципальний аеропорт Париж — Арканзас, США
 Аеропорт Беар-Лейк — Айдахо, США
 Аеропорт Едгар — Іллінойс, США
 Аеропорт Генрі — Теннесі, США
 Летовище Кокс — Техас, США